Il y a longtemps que je t'aime (1979), een Franse film uit 1979 van regisseur Jean-Charles Tacchella
Il y a longtemps que je t'aime (2008), een Franse film uit 2008 van regisseur Philippe Claudel
Il y a longtemps que je t'aime (toneelstuk), een toneelstuk van  Jacques Deval